Brazilië
 São Bento (Maranhão), gemeente in de deelstaat Maranhão
 São Bento (Paraíba), gemeente in de deelstaat Maranhão
 São Bento Abade, gemeente in de deelstaat Minas Gerais
 São Bento do Norte, gemeente in de deelstaat Rio Grande do Norte
 São Bento do Sapucaí, gemeente in de deelstaat São Paulo
 São Bento do Sul (gemeente), gemeente in de deelstaat Santa Catarina
 São Bento do Tocantins, gemeente in de deelstaat Tocantins
 São Bento do Trairi, gemeente in de deelstaat Rio Grande do Norte
 São Bento do Una, gemeente in de deelstaat Pernambuco
 Pinhal de São Bento, gemeente in de deelstaat Paraná
 Serra de São Bento, gemeente in de deelstaat Rio Grande do Norte

Portugal
 São Bento (Angra do Heroísmo)
 São Bento (Porto de Mós)
 São Bento de Ana Loura
 São Bento do Ameixial
 São Bento do Cortiço
 São Bento do Mato
 Vila Nova de São Bento